Cracker International – album brytyjskiego duetu Erasure wydany w roku 1988.

Utwory 
EBX3.1 – Crackers International
 Stop!
 The Hardest Part
 Knocking On Your Door
 She Won't Be Home
 The Hardest Part – 7" Mix
 Knocking On Your Door – 7" Mix
 Stop! – Remix
 Knocking On Your Door – Remix
 God Rest Ye Merry Gentlemen

Linki zewnętrzne 
 EP na Discogs
 CD Singles Box Set 3

Albumy Erasure
Minialbumy wydane w roku 1988
Albumy Mute Records